Velika nagrada San Marina je lahko:

Velika nagrada San Marina, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada San Marina, motociklistična dirka